Геннадий Вершинин:
 Вершинин, Геннадий Алексеевич (род. 1937) — советский и российский конструктор, доктор наук, лауреат Государственной премии СССР.
 Вершинин, Геннадий Васильевич (род. 1949) — советский и российский журналист, лауреат премии «Золотое перо России». Примечания